Shaun Murphy (zangeres) (1948), een Amerikaanse zangeres
 Shaun Murphy (voetballer) (1970), een Australisch voetballer
 Shaun Murphy (snookerspeler) (1982), een Engelse snookerspeler